Виктор Николаевич Смирнов:
 Смирнов, Виктор Николаевич (род. 1925) — советский дипломат.
 Смирнов, Виктор Николаевич (1906—1980) — марийский советский почвовед.